{{Ficha de campeonato
|nombre          = Campeonato Brasileño de Fútbol 1961
|nombre_original = Taça Brasil 1961
|imagen          = 
|imagen_tamaño   = 275px
|imagen_pie      = 
|país            =  Brasil
|categoría       = Fútbol
|fecha           = 20 de julio de 196127 de diciembre de 1961
|edición         = 3.ª edición
|página web      = 
|primero         =  Santos (1º título)
|segundo         =  Bahia
|tercero         =  America
|cuarto          = 
|participantes   = 18
|partidos        = 38
|goles           = 124 
|est_nombre1   = Máximo goleador
|est1          =  Pelé (Santos) (9 goles)
|Ascendidos      = 
|Descendidos     = 
|anterior        = Campeonato Brasileño de Fútbol 1960
|actual          = Campeonato Brasileño de Fútbol 1961
|siguiente       = Campeonato Brasileño de Fútbol 1962
}}

El Campeonato Brasileño de Fútbol 1961, oficialmente Taça Brasil''' fue el tercero torneo válido para el Campeonato Brasileño de Serie A. Fue organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol con la finalidad de elegir el campeón brasileño de fútbol de 1961 que sería el representante de Brasil en la Copa Libertadores 1962, la tercera edición de dicha competencia.

El torneo reunió a 18 Campeones estaduales del país, comenzó el 20 de julio de 1961 y finalizó el 27 de diciembre del mismo año. El Santos Futebol Clube de São Paulo ganó el campeonato, al vencer en la final el Esporte Clube Bahia.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 futpedia.globo.com - campeonato - taca-brasil 1961 

Brasil en 1961
Fútbol en 1961
1961